A mai Magyarországon
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Abádszalók)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Balatonkeresztúr)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Ganna)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Mány)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Szurdokpüspöki)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Tata)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Barbacs)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Budapest)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Esztergom)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Jászszentandrás)

Erdélyben
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Kecsedszilvás)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Magyarlápos)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Máramarossziget)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Mercyfalva)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Szentbenedek)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Szentkatolnadorna)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Székelykeresztúr)
 Szent Kereszt felmagasztalása templom (Brassó)
 Szent Kereszt felmagasztalása fatemplom (Rovina)

Ukrajnában
 Szent Kereszt felmagasztalása székesegyház, Ungvári görögkatolikus székesegyház